Treća hrvatska rukometna liga je predstavljala treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2002./03.

Ljestvice

Jug

Zapad

Središte

Istok

Sjever

Izvori 
 st-rukomet.com
 Hrvatski športski almanah 2003/2004

Poveznice 
 1. HRL 2002./03.
 2. HRL 2002./03.
 4. rang prvenstva 2002./03.
 Hrvatski kup 2002./03.

2002-03
m-3